Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев () — российский певец, актёр и телеведущий. Участник поп-группы Smash!!. Дважды выступал на международном конкурсе песни «Евровидение» (в 2016 году в Стокгольме и в 2019 году в Тель-Авиве), оба раза занял 3-е место. 

Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года — ведущий ежегодного фестиваля «Песня года». В 2021 году принял участие в конкурсе «Танцы со звездами», занял 1 место.

Биография

Семья и ранние годы 

Родители:
 Отец — Вячеслав Юрьевич Лазарев (1957—2017) — окончил авиационный институт, пел и играл на гитаре, служил в музыкальном взводе, был солистом ансамбля, который выступал на танцах в офицерском Доме культуры.
 Отчим — Михаил Александрович, умер в 2016 году. Бабушка по матери — Жанна Петровна (род. 1938) работала начальником отдела кадров НИОФИ.
 Мать — Валентина Викторовна Лазарева (род. 31 октября 1957) — закончила авиационный институт, в 50 лет получила права и научилась водить автомобиль.

Старшая сестра умерла при родах. Старший брат — Павел Вячеславович Лазарев (1978—2015) — девять лет танцевал в ансамбле, занимался бизнесом, в ноябре 2014 года отсидел 4 года за хранение наркотиков, умер в больнице через 4 дня после автомобильной аварии, работал у брата в компании.
 Племянница — Алина Павловна Лазарева (род. 25.01.2004) — солистка группы «Непоседы» с сентября 2015 года.

Младший брат по отцу — Андрей Вячеславович Лазарев (род. 22.10.1998).

Родился 1 апреля 1983 года в Москве. С 4 лет занимался спортивной гимнастикой. Родители Вячеслав Юрьевич и Валентина Викторовна Лазаревы развелись, когда он был ещё маленьким. Развод произошёл по инициативе матери, Сергея с братом Павлом воспитывала мать, отец алименты не платил. Постепенно Лазарев прекратил посещение спортивных секций и продолжил занятия в различных детских музыкальных ансамблях. С 9 до 11 лет Сергей Лазарев пел в ансамбле имени Владимира Локтева вместе с братом Павлом. В это же время играл в театре Бориса Покровского. В 1995 году стал одним из участников детского ансамбля «Непоседы». В составе «Непосед» принимал участие в известных телевизионных программах и фестивалях. В том же году снялся в телевизионном юмористическом журнале «Ералаш».

Окончил московскую школу № 1061. В школе впоследствии был создан музей, посвящённый ему. В 1999 году Сергей Лазарев стал студентом театрального вуза — Школы-студии МХАТ, а в 2003 году окончил его (курс Дмитрия Брусникина).

Карьера 

В 2000 году Сергей Лазарев стал участником музыкального проекта «Smash!!».

На первых порах менеджментом дуэта занимался Саймон Нейпер-Белл, который в прошлом был менеджером Wham!. В августе 2002 года дуэт Лазарева и Топалова победил в конкурсе «Новая волна» в Юрмале. Первый клип дуэта на песню «Belle» продержался на верхних строчках чартов MTV в течение полугода. В это же время Лазарев принял участие в спектакле «Ромео и Джульетта» театра им. А. С. Пушкина, где ему досталась главная мужская роль.

В феврале вышел дебютный альбом группы Freeway, который почти мгновенно приобрел статус золотого (продано более миллиона лицензионных копий). В 2003 году к многочисленным достижениям Сергея добавилась роль Алёши Карамазова в спектакле «Несколько дней из жизни Алёши Карамазова» в МХАТе им. А. П. Чехова.

3 декабря 2004 года вышел второй альбом группы «Smash!!» — «2nite», а уже в конце года Сергей Лазарев покинул группу и начал сольную карьеру. Певец подписал контракт со звукозаписывающей компанией «Стиль рекордс», и сам занялся поиском и записью материала. Он также вернулся в родной Пушкинский театр для участия в спектакле «Одолжите тенора!».

1 декабря 2005 года вышел дебютный альбом Лазарева Don’t Be Fake. В его состав вошли 12 композиций, записанных в Лондоне, восемь из них Лазарев записал в сотрудничестве с продюсером Брайаном Роулингом, известным работой с такими исполнителями, как Селин Дион, Энрике Иглесиас, Крейг Дэвид, Роб Томас, Бритни Спирс. С начала 2006 года в эфире российских радиостанций появилась первая русскоязычная композиция Лазарева — баллада «Даже если ты уйдёшь».

В конце 2005 года экспертный совет театральной премии «Чайка» отметил игру Лазарева двумя статуэтками — в номинациях «Прорыв года» и «Лучшая любовная сцена». Лазарев также получил премию фонда Олега Табакова за «Талантливый сплав искусства комедийного характерного артиста с музыкальным дарованием» в спектакле «Одолжите тенора». В июне 2006 года Лазарев получил премию «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший актёрский дебют 2005—2006», а в 2006 году — премию телеканала MTV Russia Music Awards в номинации «Лучший исполнитель».

В мае 2007 года вышел второй альбом Лазарева TV Show, на пять песен из которого были сняты видеоклипы. Лазарев записал русскоязычную версию баллады «Almost Sorry», получившую название «Зачем придумали любовь». Русский текст песни по задумке самого Лазарева не был переводом оригинального текста. В том же году он принял участие в конкурсе «Новая волна», где спел песню Майкла Джексона «Earth Song», которая также вошла в альбом Don’t Be Fake.

В 2007 году Лазарев стал победителем первого сезона телевизионного конкурса «Цирк со звёздами». Исполнил главную роль в новогоднем телевизионном шоу 2008 года на Первом канале. В проекте «Танцы на льду» занял второе место.

Занимался записью своего третьего сольного альбома в Великобритания. Там же он изучал английский язык, изучая словари и учебники и общаясь со своими иностранными музыкантами.

Принял участие в озвучивании фильмов «Классный мюзикл», «Классный мюзикл: Каникулы», «Классный мюзикл: Выпускной». Показ фильмов осуществил Первый канал.

В марте 2010 года Лазарев заключил контракт с компанией . 31 марта того же года состоялся релиз альбома Electric Touch. Альбом получил статус золотого в июне 2011 года.

В июле Лазарев и Ани Лорак записали совместную песню для «Новой волны»: «When You Tell Me That You Love Me».

18 сентября 2010 года, во время выступления Сергея Лазарева на Дне города в Ростове-на-Дону, организаторы внезапно оборвали его выступление прямо на середине и отключили микрофон. После этого ведущие концерта объявили салют. Лазарев заявил, что не допел ещё пять песен:

Кроме того, певец объявил, что намерен продолжить концерт после салюта, однако ему в этом было отказано. В ответ на это через несколько дней начальник управления культуры ростовской городской администрации Людмила Лисицина заявила, что Лазарев и работающие с ним люди были обо всём предупреждены и знали заранее, во сколько им нужно было покинуть сцену. Также она сказала, что его никто не прогонял, а ведущие просто напомнили певцу о времени. Отказ в продолжении концерта после салюта Лисицина объяснила требованиями безопасности, так как иначе могла получиться давка.

В феврале 2012 года Лазарев спел заново с Тимати и впервые с DJ Meg песню «Moscow to California». Был выпущен клип, съёмки которого проходили в Москве и Калифорнии.

В том же году в Пушкинском театре состоялась премьера спектакля «Таланты и покойники», в котором Лазарев был исполнителем главной роли.

Одно время Лазарев угрожал судом социальной сети «ВКонтакте» за нелегальное размещение пиратских копий его песен ещё до их официального релиза. Он потребовал удалить эти копии, но вместо этого 12 декабря 2012 года с «ВКонтакте» были удалены практически все песни Сергея «по причине отсутствия культурной ценности» или «в связи с низким качеством исполнения» (как потом оказалось, эта участь постигла не все песни). Сам певец был очень недоволен этим фактом и решил подать в суд.

В декабре 2012 года вышел четвёртый студийный альбом Лазарева «Лазарев.». Альбом изначально был доступен для продажи в цифровом виде в онлайн-магазине iTunes Store, позже появился и на физических носителях. Вскоре он стал самым продаваемым в России и в марте 2013 года обрёл статус «золотого диска». 8 февраля был выпущен отдельный сингл «Cure the Thunder», записанный дуэтом с американским хип-хоп исполнителем Ти-Пэйном. 17 февраля состоялась премьера клипа. Также существует вторая версия сингла — сольная. 30 марта в СК «Олимпийский» Лазарев представил новое концертное шоу, предназначенное в поддержку альбома «Лазарев.».

14 мая 2013 года вышел видеоклип на сингл «Слёзы в моём сердце» из альбома «Лазарев.». 12 июня, была представлена обновлённая версия сингла, которую спродюсировал диджей Chinkong. 26 августа 2013 года вышел сингл «Stumblin’», а 10 октября — видеоклип. 12 октября состоялась премьера русскоязычной версии сингла под названием «Пьяная песня». 5 декабря был представлен видеоклип «В самое сердце», который был снят на песню-победителя в музыкальном проекте «Хит». Позже композиция была включена в сборник проекта «Шоу „Хит“, Сезон 1».

12 марта 2014 года год вышел клип «Take It Off», который был представлен спустя два года после премьеры самой песни. 25 мая очередным синглом в поддержку альбома «Лазарев.» стал трек «7 Wonders». В сентябре того же года был также выпущен в качестве сингла русскоязычный вариант «7 цифр», а 14 ноября вышел официальный видеоклип.

В апреле года в Пушкинском театре состоялась премьера спектакля «Женитьба Фигаро», ставшего третьей главной ролью в репертуаре Лазарева в этом театре.

В декабре 2014 года Лазарев выпустил видеоальбом «Шоу „Лазарев“: Live in Moscow», который был записан 30 марта 2013 года в рамках шоу в СК «Олимпийский». Ранее с этим концертным туром Лазарев стал обладателем премии «Муз-ТВ» в номинации «Лучшее концертное шоу года».

В 2015 году Лазарев стал ведущим проекта Первого канала «Танцуй!», а также выпустил очередной сингл «Это всё она».

В честь 10-летия своей сольной карьеры 1 апреля 2015 года Лазарев выпустил сборник своих лучших песен на русском языке The Best (Russian Edition). Помимо песен «В самое сердце» и «Весна», которые ранее издавались в качестве синглов и не входили в номерные альбомы певца, в сборник также вошли хиты «Биение сердца», «Даже если ты уйдёшь», «Вспоминай» и балладная версия песни «Слёзы в моём сердце». 23 октября 2015 г. состоялся релиз одноимённого сборника с лучшими англоязычными песнями, в который вошли 29 треков, в том числе новая песня Hard to Love. В ноябре 2015 стартовал гастрольный тур с этой же программой.

В декабре 2015 года Сергей Лазарев был выбран ВГТРК как представитель России на «Евровидении-2016». Певец исполнил песню «You Are the Only One» (авторы музыки Дмитрис Контопулос и Филипп Киркоров, авторы текста Джон Баллард и Ральф Чарли). Лазарев представил сингл и видеоклип в программе «Вести в субботу» 5 марта 2016 года на телеканале «Россия-1» и вышел в финал. 14 мая 2016 года певец занял  в конкурсе «Евровидение-2016» с  в финале. По результатам зрительского голосования выступление Сергея стало лучшим, позволив стать ему победителем зрительского голосования. Лазарев получил также Премию Марселя Безансона в номинации «Приз зрительских симпатий».

2 мая 2016 года на одной из репетиций перед конкурсом песни «Евровидение» Сергей Лазарев сорвался с декорации и упал с метровой высоты. Несмотря на заверения команды Лазарева, что артист не пострадал, спустя почти год в эфире программы «Идеальный ремонт» он рассказал, что получил тогда травму правой ноги.

В декабре 2017 года Лазарев представил свой пятый студийный альбом «В эпицентре», на котором предстал в нестандартном лирическом амплуа и который стал его первым альбомом полностью на русском языке. Альбом сразу возглавил российский чарт iTunes, по итогам продаж став платиновым и впоследствии получил премию Муз-ТВ как лучший альбом года (вторую для Лазарева). Несколько месяцев спустя вышел следующий альбом «The One», первый со времён «Don’t Be Fake» полностью на английском языке. Этот альбом также возглавил российский чарт iTunes и получив ту же премию Муз-ТВ. В поддержку обоих альбомов Лазарев организовал новую концертную программу «N-Tour», названную в честь его сына Никиты.

В начале февраля 2019 года Сергей Лазарев вновь был выбран ВГТРК как представитель России на «Евровидении-2019», который состоялся в мае в Тель-Авиве (Израиль). Песню для Лазарева написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон. Широкой публике композиция, которая называется Scream («Крик»), была представлена 9 марта 2019 года. Постановкой выступления занялся хореограф и режиссёр Фокас Евангелинос. Именно он ставил номер Лазареву на «Евровидение-2016». По результатам голосования певец вновь занял 3 место, получив 370 баллов.

В мае 2019 года Лазарев заявил, что участники «Евровидения» обязаны сдавать кровь с целью выяснения этнического происхождения. Впоследствии в пресс-службе ВГТРК пояснили, что высказывание певца было шуткой.

23 августа 2019 года Лазарев представил свой первый мини-альбом «Я не боюсь», состоящий из восьми песен. Песни были навеяны духом клубной музыки 1990-х годов. Пластинка вновь возглавила российский чарт iTunes.

25 ноября 2019 года Лазарев на своей страничке в Instagram опубликовал пост с обложкой грядущего альбома, из которой стало известно его подлинное название — «Это я», а также дата релиза — 29 ноября. Уже через два часа после выхода альбом попал на второе место в российском чарте iTunes, а к утру поднялся на первое. Помимо России, альбом также возглавил чарт iTunes в Греции и Эстонии. Альбом стал вторым альбомом Лазарева полностью на русском языке.

29 апреля 2020 года вышел сингл «Последний день Помпеи».

26 ноября 2021 года вышел восьмой альбом под названием «8» (на обложке вместо цифры указан знак бесконечности), в который вошла восемь песен, в том числе кавер-версия песни Димы Билана «Мечтатели». Ранее синглами были выпущены песни «НеОдиночки», «Я не могу молчать» и «Ароматом». Фанаты приняли новую пластинку смешанно.

Взгляды 
Неоднократно заявлял о толерантном отношении к ЛГБТ, высказывал отрицательное мнение по поводу принятия закона о запрете «пропаганды гомосексуализма». После волны самоубийств гомосексуальных подростков в США выражал неприязнь к тому, что происходит в России с ЛГБТ-подростками.

В декабре 2011 отрицательно отозвался о начавшихся в тот момент массовых акциях протеста, отметив отсутствие среди лидеров оппозиции альтернативы действующим руководителям страны и предположив, что на взгляды митингующих может влиять «стадное чувство». Певец отметил, что он не против Путина, Медведева и «Единой России», но против откровенного обмана, беспорядков и анархии.

В интервью украинскому телеканалу 1+1 в июне 2014 года отметил, что не испытал «радости и эйфории» по поводу присоединения Крыма к России. «Возможно, в меня сейчас полетят помидоры со стороны российских фанатов, но я привык так, что я приезжаю в Ялту — и для меня это Украина». Позже певец заявил, что с помощью монтажа интервью было смонтировано таким образом, чтобы его ответы выглядели антироссийскими.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину, призвав к скорейшему мирному разрешению конфликта. Впоследствии стал выступать с провоеннных позиций. В мае 2022 года стало известно, что Лазарев занялся оказанием гуманитарной помощи пострадавшим детям Донбасса. 1 июня того же года в своём Telegram-канале он осудил бойкот русской культуры в мире. Вместе с другими артистами российской эстрады исполнил песню «Встанем» певца SHAMAN в клипе, вышедшем в День народного единства 4 ноября .

7 января 2023 года внесён в санкционные списки Украины предполагающие блокировку активов, полное прекращение коммерческих операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Личная жизнь 

С 2008 по 2012 год Сергей Лазарев встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Дети:
 Сын — Никита Сергеевич Лазарев (род. 31.10.2014).
 Дочь — Анна Сергеевна Лазарева (род. 2018).

23 декабря 2016 года Сергей Лазарев заявил, что у него в 2014 году родился сын Никита.

29 сентября 2019 года в игровом программе «Секрет на миллион» Сергей Лазарев заявил, что год назад у него родилась дочь Анна.

Критика 

Хотя Сергей Лазарев является одним из самых продаваемых российских исполнителей, вокруг него достаточно много критики как от профессиональных музыкальных критиков, так и от простых слушателей. Немало критики связано с тем, что часть его песен англоязычные. В 2012 году Сергей Лазарев расширил языковый спектр своего репертуара, исполнив на украинском языке в дуэте с Ани Лорак известную песню украинской группы «Океан Ельзи» «Я не здамся без бою» (рус. «Я не сдамся без боя»). Певец неоднократно отмечал, что образцом качества для него является не русская, а американская эстрада.

Дискография

В составе

Студийные сольные альбомы

Мини-альбомы

Сборники

Микстейпы

Видеоальбомы 
 2012: Шоу «Биение сердца» — Live In Moscow
 2014: Шоу «Лазарев» — Live In Moscow
 2017: Шоу «The Best» — Live in Moscow
 2020: Шоу «N-Tour» — Live In Moscow

Официальные синглы

Промосинглы

Видеография

Туры 
 Don’t Be Fake Tour (15 февраля 2006 — 1 июля 2007)
 Life is like a TV Show Tour (1 октября 2007 — 13 декабря 2008)
 Lazerboy Show (18 марта 2009 — 20 октября 2010)
 «Биение сердца» (28 октября 2011—2013)
 «Лазарев.» (30 марта 2013 — 10 октября 2015)
 The Best (21 октября 2015 — 28 ноября 2017)
 «N-Tour» (10 апреля 2018 — 05 сентября 2022)
 «Я не боюсь» (21 сентября 2022-….)

The Best 

В конце 2015 года, в год десятилетия сольной творческой деятельности, стартовал тур под названием «The Best», приуроченный к выходу одноимённого сборника, в котором собраны самые известные песни артиста за все  его сольной карьеры, а также несколько новых песен. Тур стартовал в конце октября в Оренбурге, а 12 ноября 2015 года на сцене московского Crocus City Hall состоялась премьера полноценной программы шоу. 24 ноября 2016 года в Crocus City Hall Сергей Лазарев показал 100-е шоу «The Best».

Фильмография 
  — «Ералаш». Выпуск 124, эпизод 1. «Врун» — ученик художественной школы
  — Ночь в стиле Disco — камео (в составе Smash!!)
  —  — Клуб — камео, первая любовь Василисы
  — Красота требует…
  — Братья-детективы
  — Самый лучший фильм-2 — камео, боксёр
  — Сваты — камео
  — Новогодние сваты
  — Новые приключения Аладдина — жених-неудачник
  — Zолушка — камео
  — Папины дочки — камео
  — Love is
  — Золушка — Принц
  — Дылды — камео

Дубляж

Фильмы

Зак Эфрон 
  (рус. версия ) — Классный мюзикл — Трой Болтон
  (рус. версия ) — Классный мюзикл: Каникулы — Трой Болтон
  — Классный мюзикл: Выпускной — Трой Болтон

Мультфильмы и мультсериалы 
  — Шрек Третий — Артур
  — Альфа и Омега: Клыкастая братва — волк Хамфри
  — My Little Pony в кино — кот Хитрый Хвост
  — Губка Боб Квадратные Штаны — экскурсовод Роб (серия «Большой день рождения»)

Фильмография песен 
 В сериале «Папины дочки» постоянно звучит песня «TV or Radio». Притом Лазарев был кумиром героини Маши (Мирослава Карпович). Также снялся в 373-й серии (3-я серия 19-го сезона) в роли самого себя.
 В скетч-шоу «Наша Russia» исполняется песня «Everytime».
 В скетч-шоу «Даёшь молодёжь!» исполняется песня «Lazerboy».
 В программе «Хорошие шутки» исполняются многие песни Сергея: «Даже если ты уйдёшь», «Вспоминай», «Найди меня», а также другие песни.
 В сериале «Кто в доме хозяин?» используется песня Лазарева «I’m Gone».
 В фильме «Красота требует» исполняется песня «Любви навстречу…»
 Песня «Instantly» — саундтрек к фильму «Хроники Нарнии: Покоритель Зари».
 Песня «There’s A Place For Us» к фильму «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» в русской версии фильма.
 В Comedy Woman исполнял песню влюблённого Ромео.
 В мюзикле «Новогодние сваты» исполнил песню «Instantly».
 Киножурнал «Ералаш». «Мальчишки и девчонки…». Песня Лазарева используется со 118 выпуска и до сих пор (в премьерных выпусках).

Театр

Дипломный спектакль Школы-студии МХАТ 
 «Несколько дней из жизни Алёши Карамазова» — Алёша Карамазов

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина 
 «Ромео и Джульетта» — Ромео, постановка — Романа Козака, музыка — Николая Морозова
 «Одолжите тенора!» — Макс
 «Таланты и покойники» — художник Жан-Франсуа Милле, Дейзи Тиллу
 «Женитьба Фигаро» — Фигаро

Телевидение 
 2006. Участник шоу «Быть Сергеем Лазаревым» Муз-ТВ
 2006. Победитель проекта телеканала «Россия-1» «Танцы на льду».
 2007. Участник шоу «Цирк со звёздами» на Первом канале. Победитель
 2007, 1 июня. Ведущий премии «Муз-ТВ 2007»
 2008. Программа «World Music Chart 2008» (MTV). Ведущий
 2010, 29 сентября. Вместе с Анной Семенович принял участие в программе КВН, выступив в приветствии команды КВН «Триод и Диод»
 «Песня года». Ведущий с 2008 года
 2011—2012. Второй сезон танцевального проекта «Майdан’s» («Интер»). Ведущий
 2011, осень. Участник проекта «Призрак оперы» на Первом канале
 2012, весна. «Удиви Меня» на ТВ 3. Жюри
 2013, лето. Участник проекта «Универсальный артист» на Первом канале
 2013, осень. Участник проекта «Хит» на канале «Россия-1»
 2014, весна-лето. Тренер в проекте «Голос страны» () на канале 1+1 (Украина)
 2014, осень. Тренер-победитель на проекте «Хочу к Меладзе» на канале НТВ
 2015. Ведущий развлекательного шоу «Танцуй» совместно с Екатериной Варнавой
 2016. Жюри «Детской Новой волны»
 2017. Жюри «Новой волны»
 2019, 2020, 2021, 2022. Глава сотни проекта «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия-1»
 2020. На один выпуск-ведущий проекта «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия-1»
 2020. Специальный гость в образе Динозавра на телешоу «Маска» на канале НТВ.
 2021. Победитель проекта телеканала «Россия-1» «Танцы со звёздами».
 2021. Ведущий шоу «Дуэты» «Россия-1»
 2021. Специальный гость в шестом выпуске программы «ШоуМаскГоОн» на телеканале «НТВ»
 2022. Жюри телешоу «Аватар» на НТВ.

Награды и номинации 
Музыкальные награды
 1995 — победитель телевизионного конкурса детской песни «Золотой ключик» (телеканал РТР)
 1996 — первое место в конкурсе «Браво Брависсимо» (Италия)
 1997 — победитель всероссийского конкурса «Утренняя звезда»
 2002 — первое место в международном музыкальном конкурсе «Новая волна» в Латвии (в составе группы )
 2003 — премия «Евро-хит» радио «Европа плюс» (в составе группы )
 2003 — премии «Стопудовый хит», «LOVE RADIO», «Звуковая дорожка» (в составе группы )
 2004 — премии «Стопудовый хит», «Звуковая дорожка» (в составе группы )
 2005 — премия «Золотая пчела» в номинации «Лучшая группа» (в составе группы )
 2008 — премия «Золотая семёрка» журнала «7дней» в номинации «Самый популярный исполнитель»
 2008 — премия журнала  в номинации «Мужчина года»
 2009 — премия «Бог эфира»
 2009 — 3-е место в номинации «Лучший мужчина мира» по версии журнала «Yes! Звёзды».
 2011 — Fashion People Awards 2011 в номинации «Fashion певец»
 2011 — «MAY FASHION — 2011»: ТОР-100 самых красивых людей Москвы
 2015 — самый стильный по версии журнала 
 2015 — премия Fashion People Awards в номинации «Fashion — певец года»
 2015 — премия RU.TV в номинации «Лучший певец»
 2015 — Российская национальная музыкальная премия в номинации «Лучший исполнитель популярной музыки»
 2015 — премии MusicBox в номинации «Певец года»
 2016 — премия RU.TV в номинации «Лучший певец»
 2016 — премия «Муз-ТВ» в номинации «Исполнитель года» и победитель в специальной номинации «Мировой прорыв года»
 2016 — премия Russian MusicBox в Номинации Лучший Певец
 2017 — премия Russian MusicBox в Номинации Клип года: Сергей Лазарев — Lucky Stranger и специальной награды Самый большое количество голосов из-за рубежа — Сергей Лазарев
 2017 — премия «Муз-ТВ» в номинации «Лучшая песня».
 2017 — Российская национальная музыкальная премия «Виктория» в номинации «Лучшее музыкальное видео» — «Так красиво».
 2018 — «Певец года» на Первой международной премии «BRAVO».
 2018 — премия «Дай Пять» в номинации «Любимый певец».
 2018 — премия RU.TV в номинации «Лучший певец».
 2018 — Вторая музыкальная премия «Жара Music Awards» в номинации «Лучший певец».
 2019 — Премия Ру ТВ «Лучший видеоклип» Сдавайся

«Золотой граммофон»
 2003 — премия за песню «Молитва» (в составе группы )
 2006 — премия за песню «Даже если ты уйдёшь»
 2014 — премия за песню «В самое сердце»
 2015 — юбилейная премия за песню «В самое сердце»
 2016 — премия за песню «Пусть весь мир подождёт» (русская версия «You Are The Only One»)
 2018 — премия за песню «Так красиво»
 2019 — премия за песню «Шёпотом»
 2020 — премия за песню «Я не боюсь»
 2021 — премия за песню «Я не могу молчать»

Премия «Муз-ТВ»
 2003 — премия в номинациях «Открытие года» и «Лучшее европейское звучание» (в составе группы )
 2004 — премия в номинации «Лучшая поп-группа» (в составе группы )
 2006 — премия в номинации «Прорыв года»
 2009 — премия в номинации «Лучший исполнитель»
 2011 — премия в номинации «Лучший альбом» ()
 2014 — премия в номинации «Лучшее концертное шоу»
 2015 — премия в номинации «Лучшее мужское видео»
 2016 — премия в номинации «Лучший исполнитель» и специальной награды «Мировой прорыв года»
 2017 — премия в номинации «Лучшая песня» ()
 2018 — премия в номинации «Лучший альбом» (В эпицеNтре).
 2019 — премия в номинации Лучший альбом: «The one»
 2019 — премия в специальной номинации «За вклад в продвижение отечественной музыки на международной сцене»

MTV Russia Music Awards
 2004 — премия «Лучший поп-проект» (в составе группы )
 2006 — премия в номинации «Лучший исполнитель»
 2008 — премия «Артист года»

Театральные премии
 В 2003 году номинирован на премию «Чайка» за лучшую любовную сцену в спектакле «Ромео и Джульетта», а также на театральную премию «Дебют».
 В декабре 2005 года получил две театральные премии «Чайка» в номинациях «Прорыв года» и «Для тех, кто любит погорячее» за роль Макса в спектакле «Одолжите тенора!».
 В марте 2006 года получил премию некоммерческого фонда поддержки и развития театра Олега Табакова «За сплав музыкального дарования с театральным мастерством» за роль Макса в спектакле «Одолжите тенора!».
 В июне 2006 года получил премию «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший актёрский дебют».
 В ноябре 2012 года стал лауреатом популярной премии «Звезда театрала» в номинации «Лучшая мужская роль».

Чарты 

«—» песня отсутствовала в чарте

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Сергея Лазарева
 Сергей Лазарев: Интервью журналу Sex And The City
 

Сергей Лазарев
Поп-вокалисты России
Выпускники Школы-студии МХАТ
Непоседы
Дети-актёры России
Актёры телевидения России
Наставники телешоу «The Voice»
Дети-певцы России
Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Участники «Евровидения-2016»
Участники «Евровидения-2019»
Представители России на «Евровидении»
Музыканты Smash!!
Дети-актёры киножурнала «Ералаш»
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине